Isla Aguada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Isla Aguada (ort), Campeche, Carmen, 
 Isla Aguada (ö), Campeche, 

Robotskapade Mexikoförgreningar